Last Desire — второй студийный альбом итальянской пауэр-метал группы Mastercastle, выпущенный 18 Июня 2010 лейблом Лион Music.

Список композиций 
 «Event Horizon» — 04:08
 «Misr» — 04:55
 «Wild Spell» — 05:01
 «Last Desire» — 03:59
 «Away» — 04:07
 «Space Trip» — 04:53
 «Jade Star» — 04:40
 «Great Heaven’s Climg» — 05:24
 «Cat-house» — 04:54
 «Toxie Radd» — 04:49
 «La Serenissima» — 03:15
 «Scarlett» — 04:31

Участники записи 
 Giorgia Gueglio — Вокал
 Pier Gonella — Гитара
 Steve Vawamas — Бас-гитара
 Alessandro Bissa — Барабаны

Примечания 

Альбомы 2010 года